Hackberry ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hackberry (Arizona)
 Hackberry (Louisiana)
 Hackberry (Texas)

Siehe auch
 Hackberry Township